ТЛМ — многозначная аббревиатура:
 ТЛМ — терапевтический лекарственный мониторинг
 ТЛМ — телемеханика
 Тлм — тералюмен
 ТЛМ — трансформатор лодочного мотора

См. также 
  — аббревиатура латиницей